Geografia do Brasil
 Encruzilhada (Bahia), município
 Encruzilhada (Campos Novos), distrito em Santa Catarina
 Encruzilhada (Pinhal Grande), comunidade no Rio Grande do Sul
 Encruzilhada (Recife), bairro
 Encruzilhada (Santos), bairro
 Encruzilhada do Sul, município do Rio Grande do Sul

Outros usos
 Encruzilhada (umbanda)
 Encruzilhadas, povoado da freguesia de Santo António do Funchal, Portugal
 Encruzilhada (filme), com Ralph Maschio e Steve Vai

Desambiguações de topônimos